Евге́ний Семёнович Матве́ев (8 марта 1922, Новоукраинка, Украинская ССР — 1 июня 2003, Москва, Россия) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1974), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1974) и Государственной премии СССР (1978), кавалер двух орденов Ленина (1971, 1982).

Биография

Ранние годы 
Родился 8 марта 1922 года в селе Новоукраинка (ныне Скадовский район, Херсонская область Украины). Мать Надежда Фёдоровна Коваленко, неграмотная украинская крестьянка, вышла замуж за русского красноармейца Семёна Калиновича Матвеева, предположительно из дворян, которого занесла в Таврию Гражданская война. Когда Евгению исполнилось четыре года, отец оставил семью.

После этого мать с сыном вернулась в родительский дом в село Чалбасы. Дед служил старостой в церкви и не простил дочь за то, что та вышла замуж без благословения и без венчания, к тому же за коммуниста. Как вспоминал Матвеев, «унижения, оскорбления — их мама испытала с избытком. И гордо, достойно сносила всё это, но только на людях, а наедине со мной, где-нибудь в закутке, плакала».

С девяти лет начал трудиться: выполнял подсобные работы в поле, торговал арбузами на дороге. На вырученные деньги купил балалайку и исполнял на ней частушки собственного сочинения. Две из них впоследствии вошли в картину «Любовь земная».

Чтобы дать сыну хорошее образование, мать переехала в районный город Цюрупинск и устроилась уборщицей в местную школу. Там Матвеев впервые увидел любительский спектакль и начал заниматься в самодеятельности. В девятом классе, узнав о наборе в студию Херсонского городского театра, с согласия матери оставил школу и поступил в театр, где участвовал в массовых сценах, играл небольшие роли. В 1940 году в Херсон с гастролями приехал Николай Черкасов. Побывав на спектакле «Безталанна», он заметил Евгения и посоветовал ему отправиться в Киев, чтобы поступать на курсы Александра Довженко.

Хотя набор в школу актёров при Киевской киностудии закончился за полгода до приезда Матвеева, он был принят в группу. Когда в конце 1940 года было объявлено, что вводится плата за обучение, его и ещё троих талантливых, но неимущих учеников исключили за неуплату. Узнав об этом, Довженко лично оплатил им обучение. Он так сильно переживал за судьбу учеников, что в тот день перенёс сердечный приступ.

С началом Великой Отечественной войны Матвеев был мобилизован, копал окопы и сооружал укрепления вокруг города. Был направлен на учёбу во 2-е Тюменское военно-пехотное училище, по окончании которого был оставлен в нём же для службы в качестве курсового офицера (преподавателя). Одним из курсантов его взвода был Александр Зацепин, впоследствии знаменитый кинокомпозитор, которого именно Матвеев привлёк к участию в армейской самодеятельности. Неоднократно подавал рапорты об отправке на фронт, которые не были удовлетворены. Демобилизован в конце 1946 года по личной просьбе Довженко и Веры Редлих (начальство хотело отправить его в военную академию).

Театр и кино 
В 1946—1948 годах играл в Тюменском драматическом театре. Член ВКП(б) с 1948 года. В 1947 году стал лауреатом Всероссийского смотра молодых артистов и побывал в Москве. Получил ряд приглашений, в том числе от Новосибирского драматического театра «Красный факел», где служил с 1948 по 1952 годы.

В 1951 году во время гастролей театра в Ленинграде получил приглашение от Михаила Царёва и уехал в Москву. С 1952 по 1968 год служил актёром Малого театра. Параллельно учился в студии Михаила Кедрова при Всероссийском театральном обществе. Будучи студентом, сыграл первую роль в кинокомедии «Доброе утро».

В 1959 году во время съёмок в фильме «Жеребёнок» упал с лошади и получил серьёзную травму. Врачи вырезали ему два порванных мениска в левом колене. Позже на гала-концерте «Товарищ Кино» организаторы уговорили его промчаться по стадиону в гриме Макара Нагульного: лошади понесли, на повороте у тачанки отлетело колесо, и Матвеев получил травму позвоночника. Проходил реабилитацию в Институте курортологии и физиотерапии, получил третью группу инвалидности.

В 1967 году дебютировал в кино в качестве режиссёра с фильмом «Цыган» по мотивам романа Анатолия Калинина. С 1968 года начал работать на киностудии «Мосфильм».

С 1975 года и на протяжении многих лет руководил актёрской мастерской ВГИК, с 1985 года — как профессор. Его учениками были Наталья Вавилова, Валерия Рижская, Владимир Шевельков, Андрей Гусев, Алим Кулиев и так далее.

С 1976 по 1986 год являлся секретарём правления Союза кинематографистов СССР. В 1986 году во время скандального V съезда кинематографистов СССР был смещён с поста вместе с другими именитыми советскими режиссёрами и практически отлучён от работы. Был на грани самоубийства. Впоследствии выступал с резкой критикой реформаторов: В кинематографе появилось много пошлости. Кто сейчас на экране? Проститутки, наркоманы, пьяницы, сутенёры. Вот какая шваль. А куда девался тот, кто и сейчас ковыряется в земле, тот, что у станка стоит?.. А об армии есть хороший фильм? Сейчас дошли до такого цинизма, что Павку Корчагина сделали отрицательным героем. Это уродство, это издевательство. Всё равно что на икону плюнуть. Я на дедушкины иконы не плевал.

Последние годы 
В 1990-е годы снял кинотрилогию «Любить по-русски», где также исполнил главную роль. Деньги на вторую часть были собраны в ходе своеобразного краудфандинга: в продажу была выпущена серия карманных календарей, предъявление которых давало право на бесплатный просмотр оригинального фильма в любом кинотеатре страны. Средства от реализации были направлены на производство сиквела. В ходе акции удалось собрать полмиллиарда рублей.

Участвовал в телепрограммах «Белый попугай» и «Час пик» Владислава Листьева. Являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Болел за футбольный клуб «Динамо».

Скончался 1 июня 2003 года на 82-м году жизни в Центральной клинической больнице от рака лёгких (диагноз ему поставили ещё в 1999 году). Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Семья 
Жена — певица Лидия Алексеевна Матвеева (3 сентября 1925 — 13 апреля 2017), родом из Омска, служила в хоре Большого театра. Познакомились в 1946 году на концерте в Тюменском музыкальном училище, расписались на следующий год. Прожили вместе 56 лет.

; .

, , .

Творчество

Роли в театре

Тюменский драматический театр (1946—1948) 
 «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Иван Земнухов
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
 «За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва — Боровский
 «Молодой лес» Н. Ф. Погодина — Черемизов
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Фердинанд

Новосибирский драматический театр «Красный факел» (1948—1951) 

 «Великая сила» Б. С. Ромашова, реж. В. П. Редлих — Виктор Лавров (первая роль в театре)
 «Наш общий друг» по Ч. Диккенсу — Джон Гармон / Роксмит
 «За вторым фронтом» В. Н. Собко — Марков
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Телятев
 «Кандидат партии» А. А. Крона — Леонтьев
 «Счастье» по П. А. Павленко — Юрий Поднебесько
 «Константин Заслонов» А. И. Мовзона — Аксанич
 «Незабываемый 1919-й» Вс. В. Вишневского — барон Фитингоф / комиссар округа
 1951 — «Вей, ветерок!» Я. Райниса, реж. Э. М. Бейбутов — Улдыс
 1951 — «Мещане» М. Горького, реж. Э. М. Бейбутов — Нил

Малый театр (1952—1968) 

 1952 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
 1952 — «Северные зори» Н. Н. Никитина — Андрей Латкин
 1953 — «Когда ломаются копья» Н. Ф. Погодина — Чебаков
 1953 — «Порт-Артур» И. Ф. Попова и А. Н. Степанова — Звонарёв
 1954 — «Опасный спутник» А. Д. Салынского — Андрей Корчёмный
 1954 — «Иначе жить нельзя» А. В. Софронова — Рудди Мильце
 1955 — «Сердце не камень» А. Н. Островского — Ераст
 1955 — «Проданная колыбельная» Х. Лакснесса — Оули
 1955 — «Ванина Ванини» по Стендалю — Пьетро Миссарильи
 1955 — «Макбет» У. Шекспира — король Дункан
 1956 — «Деньги» А. В. Софронова — Беркут
 1957 — «Привидения» Г. Ибсена — Освальд
 1957 — «Нашествие» Л. М. Леонова — Фёдор
 1958 — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — мужик
 1958 — «Село Степанчиково и его обитатели», инсценировка Н. Р. Эрдмана по Ф. М. Достоевскому — дворовый парень
 1958 — «Крылья» А. Е. Корнейчука — колхозник
 1958 — «Когда горит сердце», инсценировка В. А. Гольдфельда по роману В. П. Кина «По ту сторону» — военком
 1958 — «Весёлка» Н. Я. Зарудного — Дмитро Шелест
 1959 — «Ярмарка тщеславия». инсценировка И. В. Ильинского по В. Теккерею — Родон Кроули
 1959 — «Карточный домик» О. Н. Стукалова — Игнат
 1960 — «Осенние зори» В. И. Блинова — Столбов
 1960 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Михаил Яровой
 1961 — «Честность» А. В. Софронова — Павел Антонович Рагоза
 1962 — «Палата» С. И. Алёшина — Гончаров
 1963 — «Коллеги» по В. П. Аксёнову — Егоров
 1964 — «Главная роль» С. И. Алёшина — Трофимов

Роли в кино 

  — Судьба Марины — эпизод
  — Доброе утро — Сергей Николаевич Судьбинин
 1955 — Дорога — Гриша
  — Искатели — Андрей Лобанов
  — Дом, в котором я живу — Константин Давыдов, брат Сергея и Кати Давыдовых
  — Хождение по мукам (фильм № 2 «Восемнадцатый год») — Иван Лукич Сорокин
 1958 — Дело «пёстрых» — Лобанов
  — Поднятая целина — Макар Нагульнов
 1959 — Жеребёнок — Трофим
  — Воскресение — Нехлюдов
  — Левашов
 1963 — Родная кровь — Федотов
  — Мать и мачеха — Николай Васильевич Кругляков
  — Новогодний календарь (музыкальный фильм)
 1965 — Первая Бастилия — Потапов
 1965 — Ярость — Василий Гулявин
  — Цыган — Будулай
  — Крах — Павловский
  — Сохранившие огонь — Иван Клявин
 1970 — Спорт, спорт, спорт
 1970 — И был вечер, и было утро… — Ярцев
  — Смертный враг — Арсений Клюквин
  — Сибирячка — Добротин
 1972 — Укрощение огня — директор завода
 — — Высокое звание — Шаповалов
  — Любовь земная — Захар Дерюгин
  — Солдаты свободы — Л. И. Брежнев
  — Судьба — Захар Дерюгин
 1977 — Фронт за линией фронта — секретарь обкома Семиренко
  — Емельян Пугачёв — Емельян Пугачёв
  — Особо важное задание — Кириллов
  — Всего дороже (документальный) — ведущий
 1981 — Фронт в тылу врага — Семиренко
  — Фитиль (№ 256 «Комментарии излишни») (короткометражный)
  — Победа — Карпов
  — Анна и Антон / Anna es Anton — Антон
 1985 — Завещание — Иван Крылов
  — Время сыновей — Семён Петрович Кордин
  — Отцы — тесть
  — Чаша терпения — Медников
  — Место убийцы вакантно… — Кныш
  — Клан — Л. И. Брежнев
  — Доброй ночи! — Пал Палыч
  — Любить по-русски — Валерьян Петрович Мухин
  — Любить по-русски 2 — Валерьян Петрович Мухин
  — Любить по-русски 3: Губернатор — Валерьян Петрович Мухин
  — Под Полярной звездой — Л. И. Брежнев

Режиссёр 

  — Цыган
  — Почтовый роман
  — Смертный враг
  — Любовь земная
  — Судьба
  — Особо важное задание
  — Бешеные деньги
  — Победа
  — Время сыновей
  — Чаша терпения
  — Любить по-русски
  — Любить по-русски 2
  — Любить по-русски 3: Губернатор

Сценарист 
  — Цыган (совм. с Е. Н. Митько)
  — Смертный враг (совм. с А. Я. Витолем)
  — Любовь земная (совм. с П. Л. Проскуриным, В. К. Черных)
  — Судьба (совм. с П. Л. Проскуриным)
  — Бешеные деньги
  — Победа (совм. с В. В. Труниным)

Озвучивание 
  — Личная ответственность (документальный) — текст за кадром
  — Я, сын трудового народа — от автора

Участие в фильмах 
  — Профессия — киноактёр (документальный)
  — Валентина Телегина (из цикла телепрограмм канала «ОРТ» «Чтобы помнили») (документальный)

Библиография 
 Матвеев Е. С. Судьба по-русски. — : Вагриус, 2000. — 400 с. — .

Звания и награды 
Государственные награды:
 Заслуженный артист РСФСР (1958)
 Народный артист РСФСР (1964)
 Народный артист СССР (1974)
 Государственная премия СССР (1978) — за создание художественных фильмов «Любовь земная» и «Судьба»
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1974) — за создание образа современника в фильмах последних лет
 Два ордена Ленина (1971, 1982)
 орден Октябрьской Революции (1986)
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественного киноискусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) — за выдающийся вклад в развитие отечественного киноискусства
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Киева»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «В память 1500-летия Киева»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1978, фильм «Судьба»)

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Кинофестиваль республик Закавказья и Украины (1968, Диплом Союза журналистов Армении, фильм «Цыган»)
 Всесоюзный кинофестиваль, в номинации «Первый приз среди историко-революционных фильмов» (1970, Минск, фильм «Почтовый роман»)
 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1974, за создание образов современников в кино)
 Всесоюзный кинофестиваль, в номинации «Специальная премия кинофестиваля» (1978, премия за лучшую режиссуру и премия за лучшую мужскую роль, фильм «Судьба»)
 XXXI Международный кинофестиваль трудящихся в Чехословакии (1980, Приз за лучшее исполнение мужской роли, фильм «Емельян Пугачёв»)
 Всесоюзный смотр-конкурс фильмов о рабочем классе в Ярославле (1981, Первый приз, фильм «Особо важное задание»)
 Всесоюзный кинофестиваль, в номинации «Специальная премия кинофестиваля» (1985, фильм «Победа»)
 Международный кинофестиваль актёров кино «Созвездие» (1995, Приз «За выдающийся вклад в профессию»)
 Международный кинофестиваль в Ташкенте (1997, Приз «Золотая арча» за лучшую мужскую роль, фильм «Любить по-русски-2. Женская защита»)
 Почётный гражданин Свердловской области (2002)
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (2002) — за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие области.

Память 
Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 2006 — Евгений Матвеев (из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2007 — «Евгений Матвеев: „Жизнь без вранья“» («Первый канал»)
 2007 — «Евгений Матвеев: „Любить по Матвееву“» («ТВ Центр»)
 2012 — «Евгений Матвеев: „Всем сердцем — раз и навсегда“» («Первый канал»)
 2017 — «Евгений Матвеев: „Эхо любви“» («ТВ Центр»)
 2017 — «Евгений Матвеев: „Последний день“» («Звезда»)
 2017 — «Евгений Матвеев: „Легенды кино“» («Звезда»).
 2022 — «''Евгений Матвеев и Павел Кадочников: „Тайны кино“» («Москва. Доверие»).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Евгений Матвеев: Биография (в изложении Ф. Раззакова)
 Матвеев Евгений Семёнович: Досье актёра // Официальный сайт Малого театра
 Женская тайна Вии Артмане
 
 

Персоналии:Херсонский музыкально-драматический театр им. Н. Кулиша
Персоналии:Тюменский драматический театр
Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Лейтенанты (СССР)
Преподаватели ВГИК
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Делегаты XXVII съезда КПСС
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Новодевичьем кладбище